Монтгомъри може да се отнася за:
 Анатомия
 Жлези на Монтгомъри, малки подутини около мамилата на женската гърда
 Личности
 Бърнард Монтгомъри (1887-1976), британски офицер
 Градове в САЩ:
 Монтгомъри (Алабама), град и столица на щата Алабама в САЩ.
 Монтгомъри (Западна Вирджиния), град в щата Западна Вирджиния в САЩ.
 Монтгомъри (Минесота), град в щата Минесота в САЩ.
 Монтгомъри (Охайо), град в щата Охайо в САЩ.
 Монтгомъри (Тексас), град в щата Тексас в САЩ.
 Окръзи в САЩ:
 Монтгомъри (окръг, Айова)
 Монтгомъри (окръг, Алабама)
 Монтгомъри (окръг, Арканзас)
 Монтгомъри (окръг, Вирджиния)
 Монтгомъри (окръг, Джорджия)
 Монтгомъри (окръг, Илинойс)
 Монтгомъри (окръг, Индиана)
 Монтгомъри (окръг, Канзас)
 Монтгомъри (окръг, Кентъки)
 Монтгомъри (окръг, Мериленд)
 Монтгомъри (окръг, Мисисипи)
 Монтгомъри (окръг, Мисури)
 Монтгомъри (окръг, Ню Йорк)
 Монтгомъри (окръг, Охайо)
 Монтгомъри (окръг, Пенсилвания)
 Монтгомъри (окръг, Северна Каролина)
 Монтгомъри (окръг, Тексас)
 Монтгомъри (окръг, Тенеси)
 Великобритания:
 Монтгомъри (Уелс), град в Уелс